Гал может означать:
 Гал, Алос (древний город) — древний город в ахейской Фтиотиде, в Фессалии.
  — село в сообществе Ретимнон, на Крите, в Греции.
 Гал, Гали — город в Абхазии.
 Гал — железнодорожная станция в этом городе.
 «Гал» — газета, издающаяся в Галском районе Абхазии.
 Гал — река на Шри-Ланке.
 Гал (обозначается гл или Gal) — единица измерения ускорения в системе СГС, равная .
 «Гал» — российский безоткатный шестиствольный миномёт специального назначения.

Фамилия 
 Гал, Джеффри (род. 1993) — американский футболист, вратарь.
 Гал, Эдвард (род. 1970) — голландский спортсмен, мастер верховой езды.
 Ван Гал, Луи (род. 1951) — нидерландский футбольный тренер.

См. также 
 Алос (значения)
 Гала
 Галл
 Gal